Partie d'échecs (Sofonisba Anguissola) (1555) tableau de la peintre Sofonisba Anguissola ;
 La Partie d'échecs (1508), tableau de Lucas van Leyden ;
 La Partie d'échecs (1991), film français de Yves Hanchar ;
  (1871), drame de Giuseppe Giacosa ;
 La Partie d’échecs (2010), autobiographie de Walter Weideli ;
 La Partie d'échecs (1858), peinture de Benjamin Eugène Fichel ;
 La Partie d'échecs indiens (1994), roman de François Emmanuel.